Juza ist der Familienname folgender Personen:
 Erhard Juza (* 1937), deutscher Schlagersänger
 Lukás Juza (* 1979), tschechischer Schauspieler
 Robert Juza (1904–1996), deutscher Chemiker
 Werner Juza (1924–2022), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker